Bahnhof Karow bezeichnet folgende Bahnhöfe in Deutschland:

 Bahnhof Berlin-Karow im Ortsteil Karow des Berliner Stadtbezirks Pankow
 Bahnhof Karow (Meckl) in Karow im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Bahnhof Karow (Kr Genthin) in Karow im Landkreis Jerichow, Sachsen-Anhalt